Sole Mates – cortometraggio del 1917 diretto da Herman C. Raymaker
Kathleen Mavourneen (Sole Mates) – film del 1919 diretto da Charles Brabin
Sole Mates – cortometraggio di animazione del 1929 prodotto dalla Screen Gems